

Palmarès

Club 

Tordpedo Kutaisi: 2017

Torpedo Kutaisi: 2018

Torpedo Kutaisi: 2018, 2019

Collegamenti esterni